Der Hanomag 3/16 PS Typ P ist ein Kleinwagen, den die hannoversche Firma Hanomag 1929 als Nachfolger des Typs 2/10 PS (Kommissbrot) vorstellte.

Unter der jetzt normalen Fronthaube steckte ein 751-cm³-Vierzylindermotor mit 16 PS Leistung. Über ein angeblocktes Dreiganggetriebe wurden die Hinterräder, immer noch ohne Differential, angetrieben. Die Karosserie bestand aus mit Stahlblech verkleidetem Hartholzgerippe. Zunächst nur als schmuckes Cabriolet mit Notsitz vertrieben, kam im Ende 1929 die Limousine dazu.

Mitte 1930 ersetzte der Hanomag 3/16 PS Typ 53 mit auf 797 cm³ vergrößertem Motor, der allerdings immer noch 16 PS leistete, seinen Vorgänger. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern hatte dieser Wagen ein Differential. Er war als Cabriolet, Cabriolimousine oder Limousine verfügbar.

Ebenfalls 1930 erschien in gleicher Karosserie, jedoch mit nochmals stärkerem Motor (1097 cm³, 20 PS) der Hanomag 4/20 PS Typ 63. Von diesem Wagen gab es nur eine Limousine und eine Cabriolimousine.

Von allen drei Typen zusammen wurden 9300 Fahrzeuge hergestellt. 1931 wurden sie durch die Modelle 3/17 PS und 4/23 PS abgelöst.

Technische Daten 

 L2 = 2-sitzige Limousine oder Cabriolimousine
 Cb2 = 2-sitziges Cabriolet

Quelle 
Werner Oswald: Deutsche Autos 1920–1945, 10. Auflage, Motorbuch Verlag Stuttgart (1996), ISBN 3-87943-519-7

3/16 PS
Limousine
Cabriolimousine
Cabriolet